

Каратоган — село, Райимбецький район, Алматинська область
 Каратоган — село, Талгарський район, Алматинська область